El término San Jacobo hace referencia a varios artículos:

Religión
Apóstol Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo.
Apóstol Santiago el Menor, hijo de Alfeo.
Santiago el Justo, frecuentemente identificado con Santiago el Menor.

Gastronomía
San jacobo (gastronomía), plato tradicional español, variante del cordon bleu.

Arquitectura
Iglesia de San Jacobo (Jamestown), iglesia en la isla Santa Elena.